Джеймс Ха́нна (, 1868, Глазго, Шотландия — ?) — шотландский футболист, крайний полузащитник (вингер), поигравший за «Терд Ланарк», «Сандерленд Альбион», «Сандерленд» и сборную Шотландии.

Клубная карьера 
По всей видимости первым клубом для Джеймса стал «Терд Ланарк», за который он выступал с 1 августа 1888 года по 31 мая 1889 года. В своей первой команде он сразу же завоевал трофей — Кубок Шотландии. Ханна принял участие в обоих финальных матчах против «Селтика», забив третий гол на 89 минуте первого матча.

В январе 1891 года Ханна пришёл в «Сандерленд» из команды-соседки «Сандерленд Альбион» (стал первым и единственным футболистом, сделавшим такой переход). Дебютировал в новой команде Джеймс только 3 октября 1891 года в домашнем матче против «Эвертона», закончившимся победой 2:1. Впервые за новую команду Ханна забил (сразу дубль) почти через месяц — 31 октября в домашнем матчи против Аккрингтона (4:1). В сезоне 1891/92 «Сандерленд» стал чемпионом, а Ханна вместе Джимми Милларом стал вторым после Джонни Кэмпбелла бомбардиром команды забив 17 голов в 22 матчах.

В следующем сезоне «Сандерленд» повторил своё достижение. То же сделал и Ханна, снова став вторым бомбардиром команды, забив 19 голов. В этом сезоне Джеймс сделал свой первый хет-трик за «Сандерленд», трижды поразив ворота Вулверхэмптона 2 января 1893 года.

В дальнейшем его результативность снизилась (хотя в сезоне 1896/97 он разделил звание лучшего бомбардира команды с Джеймсом Гиллеспи забив всего 8 мячей). Отыграв показательные матчи по окончании сезона 1896/97, Ханна оставил клуб. В официальных турнирах за «Сандерленд» Ханна сыграл 172 матча забив в них 78 голов (3 хет-трика). Особенно высокой результативностью он отметился в Кубке Англии, где в 16 матчах забил 9 голов.

Сборная Шотландии 
За сборную Шотландии Джеймс сыграл только один матч. 15 апреля 1889 года, будучи игроком «Терд Ланарка» он выходил в футболке сборной на поле стадиона «Рейскоурс Граунд» в Рексеме против сборной Уэльса. Матч в рамках домашнего чемпионата Великобритании закончился со счётом 0:0.

Достижения 
 Чемпион Англии (3) — 1892, 1893, 1895
 Обладатель Кубка Шотландии (1) — 1889

Статистика выступлений

Ссылки 
 Статистика игрока на thestatcat.com
 Профиль на soccerbase.com
 Профиль игрока на ALS

Примечания 

Футболисты Шотландии
Игроки сборной Шотландии по футболу
Игроки ФК «Сандерленд»
Игроки ФК «Сандерленд Альбион»
Игроки ФК «Терд Ланарк»
Персоналии, чья дата смерти не установлена